Robert Olin kan syfta på:

* Robert Olin (företagsledare) (1860–1944), svensk företagsledare
 Robert Olin (läkare) (1932–2022), svensk professor och läkare